Барыши — название населённых пунктов:

Россия 
 Барыши — деревня в Можайском районе Московской области.
 Барыши — деревня в Берёзовском районе Пермского края.